Kroktjärn kan syfta på ett antal insjöar:

Sverige

Västergötland 
Kroktjärnen (Starrkärrs socken, Västergötland), sjö i Ale kommun,  (4,55 ha)
Kroktjärnen (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,

Dalsland 
Kroktjärnen, Dalsland, sjö i Aremarks kommun i Østfold och Dals-Eds kommun,  (7,41 ha)
Kroktjärnet (Tisselskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun,  (9,29 ha)
Stora Kroktjärnen (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Kroktjärnet, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Kroktjärnet (Nössemarks socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun,  (10 ha)
Kroktjärnet (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun,  (14,1 ha)
Kroktjärnet (Örs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun, 
Kroktjärnet (Edsleskogs socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun, 
Kroktjärnet (Ånimskogs socken, Dalsland), sjö i Åmåls kommun,

Närke 
Kroktjärnen, Närke, sjö i Örebro kommun,  (2 ha)
Norra Kroktjärnen, Närke, sjö i Örebro kommun, 
Södra Kroktjärnen, Närke, sjö i Örebro kommun,  (2,7 ha)

Västmanland 
Kroktjärnen (Grythyttans socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (22,9 ha)
Kroktjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 664584-143457), sjö i Hällefors kommun,  (1,9 ha)
Kroktjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 664795-142794), sjö i Hällefors kommun,  (7,91 ha)
Stora Kroktjärnen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Kroktjärnen (Linde socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (12,2 ha)
Kroktjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland, 662370-146897), sjö i Lindesbergs kommun, 
Kroktjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland, 664404-147151), sjö i Lindesbergs kommun, 
Kroktjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Lilla Kroktjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (11 ha)
Stora Kroktjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (18,3 ha)

Värmland 
Kroktjärnet (Bogens socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Kroktjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Kroktjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland, 663807-132410), sjö i Arvika kommun, 
Kroktjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland, 665356-132128), sjö i Arvika kommun, 
Kroktjärnen (Mangskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (11,3 ha)
Kroktjärnet (Ny socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (8,66 ha)
Kroktjärnet (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (1,1 ha)
Kroktjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (5,38 ha)
Kroktjärnen (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Västra Kroktjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (6,61 ha)
Östra Kroktjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (9,87 ha)
Kroktjärnen (Kroppa socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Kroktjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Kroktjärnen (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (32,8 ha)
Kroktjärnarna, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Kroktjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (6,69 ha)
Kroktjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun och Storfors kommun,  (8,63 ha)
Lilla Kroktjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (1,1 ha)
Stora Kroktjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (15,8 ha)
Kroktjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (28 ha)
Kroktjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Hästtjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (7,8 ha)
Kroktjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 672436-133022), sjö i Torsby kommun,  (21,2 ha)
Kroktjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland, 672749-133359), sjö i Torsby kommun,  (3,3 ha)
Stora Kroktjärnen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (3,5 ha)
Västra Kroktjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (4,2 ha)
Östra Kroktjärnen (Silbodals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (3,4 ha)
Lilla Kroktjärnen (Östervallskogs socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (43 ha)

Dalarna 
Kroktjärnen (Sundborns socken, Dalarna, 672613-151942), sjö i Falu kommun,  (9,72 ha)
Kroktjärnen (Sundborns socken, Dalarna, 673263-151628), sjö i Falu kommun,  (11,3 ha)
Kroktjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (9,38 ha)
Kroktjärnen (Vika socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (5,87 ha)
Kroktjärnen (Floda socken, Dalarna, 669541-144051), sjö i Gagnefs kommun,  (11,2 ha)
Kroktjärnen (Floda socken, Dalarna, 670971-143959), sjö i Gagnefs kommun, 
Kroktjärnen (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun och Säters kommun,  (8,5 ha)
Kroktjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (8,36 ha)
Lilla Kroktjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Stora Kroktjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (3,6 ha)
Kroktjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Kroktjärnen (Malungs socken, Dalarna, 669205-138978), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Kroktjärnen (Malungs socken, Dalarna, 669556-138948), sjö i Malung-Sälens kommun,  (7,8 ha)
Lilla Kroktjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Stora Kroktjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (8,57 ha)
Kroktjärnen (Mora socken, Dalarna, 675737-141287), sjö i Mora kommun, 
Kroktjärnen (Mora socken, Dalarna, 676085-140399), sjö i Mora kommun, 
Kroktjärnen (Mora socken, Dalarna, 676486-140263), sjö i Mora kommun,  (16 ha)
Kroktjärnen (Solleröns socken, Dalarna, 673742-141908), sjö i Mora kommun,  (8,87 ha)
Kroktjärnen (Solleröns socken, Dalarna, 673807-142515), sjö i Mora kommun,  (13,6 ha)
Kroktjärnen (Solleröns socken, Dalarna, 674687-142585), sjö i Mora kommun, 
Brobo-Kroktjärnen, sjö i Rättviks kommun,  (11,7 ha)
Kroktjärnen (Ore socken, Dalarna, 679375-147341), sjö i Rättviks kommun, 
Kroktjärnen (Ore socken, Dalarna, 681800-146606), sjö i Rättviks kommun, 
Lilla Kroktjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Stora Kroktjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (18,1 ha)
Kroktjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (5 ha)
Kroktjärnen (Stora Skedvi socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Kroktjärnarna, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 
Kroktjärnen (Järna socken, Dalarna, 670596-141159), sjö i Vansbro kommun, 
Kroktjärnen (Järna socken, Dalarna, 671174-141077), sjö i Vansbro kommun, 
Kroktjärnen (Järna socken, Dalarna, 672113-141044), sjö i Vansbro kommun, 
Kroktjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Lilla Kroktjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Stora Kroktjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,

Gästrikland 
Kroktjärnen (Hamrånge socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun,  (18,5 ha)
Kroktjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 676650-153588), sjö i Ockelbo kommun, 
Kroktjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 676886-155869), sjö i Ockelbo kommun,

Hälsingland 
Kroktjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Kroktjärnen (Enångers socken, Hälsingland, 681907-157035), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Kroktjärnen (Enångers socken, Hälsingland, 682364-156405), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Kroktjärnen (Njutångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Kroktjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun
Kroktjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland, 686261-145882), sjö i Härjedalens kommun,  (7,31 ha)
Kroktjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland, 687636-145909), sjö i Härjedalens kommun, 
Kroktjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (14,3 ha)
Kroktjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 688689-151747), sjö i Ljusdals kommun, 
Kroktjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland, 689485-151148), sjö i Ljusdals kommun,  (7,21 ha)
Kroktjärnen (Los socken, Hälsingland, 682924-147349), sjö i Ljusdals kommun, 
Kroktjärnen (Los socken, Hälsingland, 685180-146753), sjö i Ljusdals kommun, 
Kroktjärnen (Los socken, Hälsingland, 685341-146645), sjö i Ljusdals kommun,  (4,9 ha)
Kroktjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Kroktjärnen (Hassela socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun, 
Kroktjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Kroktjärnen (Ovanåkers socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Kroktjärnen (Voxna socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Kroktjärnen (Mo socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun, 
Kroktjärnen (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,

Härjedalen 
Kroktjärnarna (Storsjö socken, Härjedalen, 696209-135413), sjö i Bergs kommun,  (4,13 ha)
Kroktjärnarna (Storsjö socken, Härjedalen, 696233-135383), sjö i Bergs kommun,  (5,87 ha)
Kroktjärnarna (Storsjö socken, Härjedalen, 696260-135332), sjö i Bergs kommun, 
Kroktjärnarna (Storsjö socken, Härjedalen, 696276-135401), sjö i Bergs kommun,  (3,91 ha)
Kroktjärnen (Storsjö socken, Härjedalen), sjö i Bergs kommun,  (45,6 ha)
Kroktjärnen (Hede socken, Härjedalen, 694976-135990), sjö i Härjedalens kommun,  (8,86 ha)
Kroktjärnen (Hede socken, Härjedalen, 695064-135837), sjö i Härjedalens kommun, 
Kroktjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen, 685673-143086), sjö i Härjedalens kommun,  (21,5 ha)
Kroktjärnen (Lillhärdals socken, Härjedalen, 687594-137307), sjö i Härjedalens kommun, 
Kroktjärnen (Linsells socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Kroktjärnen (Svegs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun, 
Kroktjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 692162-133052), sjö i Härjedalens kommun,  (11,6 ha)
Kroktjärnen (Tännäs socken, Härjedalen, 695143-133632), sjö i Härjedalens kommun,  (9,43 ha)
Västra Kroktjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (25,6 ha)
Östra Kroktjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (18,5 ha)
Kroktjärnen (Vemdalens socken, Härjedalen, 690693-141035), sjö i Härjedalens kommun, 
Kroktjärnen (Vemdalens socken, Härjedalen, 695582-138058), sjö i Härjedalens kommun,  (3,08 ha)
Kroktjärnen (Älvros socken, Härjedalen, 686565-143705), sjö i Härjedalens kommun,  (8,2 ha)
Kroktjärnen (Älvros socken, Härjedalen, 687143-143908), sjö i Härjedalens kommun,  (4,76 ha)

Jämtland 
Kroktjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Kroktjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (10,9 ha)
Kroktjärnen (Ovikens socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (27,2 ha)
Kroktjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Kroktjärnarna (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Kroktjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (9,12 ha)
Kroktjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (10,2 ha)
Nörder-Kroktjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (15,5 ha)
Stor-Kroktjärnen (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (9,58 ha)
Sönner-Kroktjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (11,2 ha)
Kroktjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (4,7 ha)
Kroktjärnen (Nyhems socken, Jämtland, 697187-149663), sjö i Bräcke kommun,  (17,5 ha)
Kroktjärnen (Nyhems socken, Jämtland, 698634-149587), sjö i Bräcke kommun,  (20,5 ha)
Kroktjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 698732-148136), sjö i Bräcke kommun,  (37,4 ha)
Kroktjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 699520-147008), sjö i Bräcke kommun,  (9,06 ha)
Kroktjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Kroktjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 708433-141961), sjö i Krokoms kommun,  (11 ha)
Kroktjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 709511-141685), sjö i Krokoms kommun, 
Kroktjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 709704-142792), sjö i Krokoms kommun, 
Kroktjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710103-141464), sjö i Krokoms kommun,  (7,86 ha)
Kroktjärnen (Hotagens socken, Jämtland, 710980-142750), sjö i Krokoms kommun,  (32 ha)
Kroktjärnarna (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Kroktjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Kroktjärnarna (Ragunda socken, Jämtland, 702639-151315), sjö i Ragunda kommun, 
Kroktjärnarna (Ragunda socken, Jämtland, 702655-151329), sjö i Ragunda kommun,  (8,88 ha)
Kroktjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 712107-147736), sjö i Strömsunds kommun,  (22,3 ha)
Kroktjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 712794-148155), sjö i Strömsunds kommun, 
Kroktjärnen (Alanäs socken, Jämtland, 713389-147880), sjö i Strömsunds kommun, 
Kroktjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 715055-144322), sjö i Strömsunds kommun,  (7,57 ha)
Kroktjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 715235-146355), sjö i Strömsunds kommun,  (5,47 ha)
Kroktjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716188-147118), sjö i Strömsunds kommun,  (8,84 ha)
Kroktjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716305-142495), sjö i Strömsunds kommun,  (9,55 ha)
Kroktjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 717466-147382), sjö i Strömsunds kommun,  (9,65 ha)
Kroktjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Nörd-Kroktjärnen, sjö i Strömsunds kommun, 
Sör-Kroktjärnen, sjö i Strömsunds kommun, 
Kroktjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 704839-148838), sjö i Strömsunds kommun,  (8,71 ha)
Kroktjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 705124-147420), sjö i Strömsunds kommun, 
Kroktjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 705573-147810), sjö i Strömsunds kommun, 
Kroktjärnen (Hammerdals socken, Jämtland, 707241-147975), sjö i Strömsunds kommun, 
Lill-Kroktjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun, 
Stor-Kroktjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (11,8 ha)
Kroktjärnen (Ströms socken, Jämtland, 713178-145254), sjö i Strömsunds kommun,  (14,7 ha)
Kroktjärnen (Ströms socken, Jämtland, 715124-147303), sjö i Strömsunds kommun,  (3,36 ha)
Kroktjärnen (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (6,15 ha)
Kroktjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 699897-134894), sjö i Åre kommun,  (11,8 ha)
Kroktjärnarna (Undersåkers socken, Jämtland, 699945-134923), sjö i Åre kommun,  (14,6 ha)
Kroktjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (9,29 ha)
Kroktjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (6,65 ha)
Kroktjärnen (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Kroktjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,

Naturreservat
 Kroktjärnen (naturreservat, Bräcke kommun) – ett naturreservat i Bräcke kommun

Medelpad 
Kroktjärnen (Holms socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Kroktjärnen (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (1,55 ha)
Kroktjärnen (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (17,3 ha)
Kroktjärnen (Torps socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,

Ångermanland 
Kroktjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland, 708993-164890), sjö i Bjurholms kommun, 
Kroktjärnen (Häggdångers socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun, 
Kroktjärnen (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (8,41 ha)
Kroktjärnen (Bjärtrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Kroktjärnen (Torsåkers socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Kroktjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (5,45 ha)
Kroktjärnen (Boteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Kroktjärnen (Graninge socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Kroktjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 707048-156929), sjö i Sollefteå kommun, 
Kroktjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 707107-153988), sjö i Sollefteå kommun,  (6,87 ha)
Kroktjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 708038-156378), sjö i Sollefteå kommun,  (7,43 ha)
Kroktjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 709081-154324), sjö i Sollefteå kommun, 
Kroktjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 705192-150776), sjö i Sollefteå kommun och Strömsunds kommun,  (9,48 ha)
Kroktjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 705809-152800), sjö i Sollefteå kommun, 
Kroktjärnen (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Kroktjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (9,23 ha)
Kroktjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 710665-153190), sjö i Strömsunds kommun, 
Kroktjärnen (Bodums socken, Ångermanland, 710856-152631), sjö i Strömsunds kommun,  (14,7 ha)
Kroktjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Kroktjärnarna, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kroktjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 703739-161174), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kroktjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706125-160787), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (12,3 ha)
Kroktjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707123-159924), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kroktjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707177-160266), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kroktjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707561-161360), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (8,05 ha)
Kroktjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707797-160789), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kroktjärnen (Arnäs socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kroktjärnen (Björna socken, Ångermanland, 706549-163896), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kroktjärnen (Björna socken, Ångermanland, 708744-162761), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kroktjärnen (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Kroktjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,26 ha)
Kroktjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (22,9 ha)

Västerbotten 
Kroktjärnarna, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun, 
Kroktjärnen (Bjurholms socken, 711548-165942), sjö i Bjurholms kommun och Lycksele kommun,  (10 ha)
Kroktjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 720735-169008), sjö i Norsjö kommun,  (5,23 ha)
Kroktjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721075-164183), sjö i Norsjö kommun, 
Kroktjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 721586-167223), sjö i Norsjö kommun, 
Kroktjärnen (Norsjö socken, Västerbotten, 722234-166941), sjö i Norsjö kommun, 
Kroktjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716618-170197), sjö i Skellefteå kommun, 
Kroktjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717114-169341), sjö i Skellefteå kommun, 
Kroktjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 718731-167880), sjö i Skellefteå kommun,  (8,77 ha)
Lill-Kroktjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (6,12 ha)
Stor-Kroktjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (11,5 ha)
Kroktjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (6,41 ha)
Kroktjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723083-171824), sjö i Skellefteå kommun, 
Kroktjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723987-169679), sjö i Skellefteå kommun,  (4,18 ha)
Kroktjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724675-170825), sjö i Skellefteå kommun,  (8,34 ha)
Kroktjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724720-169885), sjö i Skellefteå kommun, 
Kroktjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724934-169898), sjö i Skellefteå kommun, 
Kroktjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Kroktjärnen (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Kroktjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716264-167600), sjö i Vindelns kommun, 
Kroktjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716468-168944), sjö i Vindelns kommun, 
Kroktjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716644-167009), sjö i Vindelns kommun,  (9,2 ha)
Kroktjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717092-167032), sjö i Vindelns kommun,  (8,05 ha)
Kroktjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 717156-168053), sjö i Vindelns kommun, 
Lill-Kroktjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (4,19 ha)
Stor-Kroktjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (27,4 ha)
Inre-Kroktjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun, 
Inre-Kroktjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, vid Krokträsk), sjö i Vindelns kommun, 
Yttre-Kroktjärnen, sjö i Vindelns kommun,

Norrbotten 
Kroktjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 735770-172640), sjö i Bodens kommun,  (5,17 ha)
Kroktjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 736586-173290), sjö i Bodens kommun,  (5,99 ha)
Kroktjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 732102-180640), sjö i Bodens kommun, 
Kroktjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 735933-175875), sjö i Bodens kommun, 
Kroktjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 736569-175037), sjö i Bodens kommun, 
Kroktjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (5,55 ha)
Kroktjärnen (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (11,7 ha)
Kroktjärnarna, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 
Kroktjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 727374-169620), sjö i Piteå kommun,  (3,1 ha)
Kroktjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728026-171939), sjö i Piteå kommun,  (7,1 ha)
Kroktjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 728172-172451), sjö i Piteå kommun,  (8,42 ha)
Kroktjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,

Lappland 
Kroktjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 731358-161437), sjö i Arjeplogs kommun, 
Kroktjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 732852-159522), sjö i Arjeplogs kommun,  (6,04 ha)
Kroktjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 735223-159800), sjö i Arjeplogs kommun, 
Kroktjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,07 ha)
Kroktjärnarna (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728196-165079), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Kroktjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727775-165468), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Kroktjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727902-164370), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Kroktjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland, 728744-164928), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (13,5 ha)
Norra Kroktjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (64,4 ha)
Södra Kroktjärnen, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (77,1 ha)
Kroktjärnen (Dorotea socken, Lappland, 713028-152230), sjö i Dorotea kommun, 
Kroktjärnen (Dorotea socken, Lappland, 713545-151624), sjö i Dorotea kommun, 
Kroktjärnen (Dorotea socken, Lappland, 714627-152487), sjö i Dorotea kommun, 
Kroktjärnen (Dorotea socken, Lappland, 718418-147673), sjö i Dorotea kommun,  (4,76 ha)
Kroktjärnen (Dorotea socken, Lappland, 718935-147298), sjö i Dorotea kommun,  (4,38 ha)
Kroktjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 734739-170142), sjö i Jokkmokks kommun,  (9,49 ha)
Kroktjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 736525-171921), sjö i Jokkmokks kommun,  (10,2 ha)
Kroktjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, 737636-168146), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,44 ha)
Kroktjärnen (Lycksele socken, Lappland, 715441-162299), sjö i Lycksele kommun, 
Kroktjärnen (Lycksele socken, Lappland, 716786-161474), sjö i Lycksele kommun,  (13,8 ha)
Kroktjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717799-159990), sjö i Lycksele kommun, 
Kroktjärnen (Lycksele socken, Lappland, 717894-161227), sjö i Lycksele kommun,  (9,48 ha)
Kroktjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718118-162927), sjö i Lycksele kommun,  (7,37 ha)
Kroktjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718130-164842), sjö i Lycksele kommun, 
Kroktjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718373-166142), sjö i Lycksele kommun, 
Kroktjärnen (Lycksele socken, Lappland, 718828-161695), sjö i Lycksele kommun,  (8,31 ha)
Kroktjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719314-166357), sjö i Lycksele kommun,  (4,72 ha)
Kroktjärnen (Lycksele socken, Lappland, 719912-163203), sjö i Lycksele kommun,  (9,53 ha)
Kroktjärnen (Lycksele socken, Lappland, 720818-160720), sjö i Lycksele kommun, 
Kroktjärnen (Lycksele socken, Lappland, 721159-162331), sjö i Lycksele kommun, 
Kroktjärnen (Lycksele socken, Lappland, 722702-160600), sjö i Lycksele kommun, 
Kroktjärnen (Malå socken, Lappland, 721602-163864), sjö i Malå kommun, 
Kroktjärnen (Malå socken, Lappland, 723832-161302), sjö i Malå kommun, 
Kroktjärnen (Malå socken, Lappland, 724345-162482), sjö i Malå kommun,  (7,55 ha)
Kroktjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun, 
Kroktjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (9,27 ha)
Kroktjärnarna (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (12,2 ha)
Kroktjärnen (Stensele socken, Lappland, 720068-158807), sjö i Storumans kommun,  (9,2 ha)
Kroktjärnen (Stensele socken, Lappland, 721480-153683), sjö i Storumans kommun och Vilhelmina kommun,  (8,76 ha)
Kroktjärnen (Stensele socken, Lappland, 721685-154982), sjö i Storumans kommun,  (7,21 ha)
Kroktjärnen (Stensele socken, Lappland, 722602-159087), sjö i Storumans kommun, 
Kroktjärnen (Stensele socken, Lappland, 722838-156246), sjö i Storumans kommun, 
Kroktjärnen (Stensele socken, Lappland, 723742-153529), sjö i Storumans kommun,  (7,56 ha)
Kroktjärnen (Stensele socken, Lappland, 724901-153178), sjö i Storumans kommun, 
Kroktjärnen (Tärna socken, Lappland, 728614-145941), sjö i Storumans kommun, 
Kroktjärnen (Tärna socken, Lappland, 729593-146293), sjö i Storumans kommun, 
Kroktjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 716766-157705), sjö i Vilhelmina kommun,  (9,1 ha)
Kroktjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 719893-154586), sjö i Vilhelmina kommun, 
Kroktjärnen (Vilhelmina socken, Lappland, 721077-147855), sjö i Vilhelmina kommun,  (4,64 ha)
Kroktjärnen (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun, 
Kroktjärnen (Åsele socken, Lappland, 709147-159935), sjö i Åsele kommun,  (7,05 ha)
Kroktjärnen (Åsele socken, Lappland, 709708-156218), sjö i Åsele kommun,  (4,93 ha)
Kroktjärnen (Åsele socken, Lappland, 711473-158381), sjö i Åsele kommun,  (9,62 ha)
Kroktjärnen (Åsele socken, Lappland, 713405-158248), sjö i Åsele kommun,  (8,15 ha)

Naturreservat
 Kroktjärnen (naturreservat, Malå kommun) –  ett naturreservat i Malå kommun

Se även 
Krokatjärn
Krokstjärn
Krokugtjärn
Krokgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn